Rabenhof steht für:

 Rabenhof (Wien), Gemeindebau im 3. Wiener Gemeindebezirk
 Rabenhof Theater in Wien

Orte in Deutschland:
 Rabenhof (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Rabenhof (Ellwangen), Hof im Stadtteil Rindelbach von Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rabenhof (Freystadt), Ortsteil der Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Rabenhof (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Rabenhof (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern

Orte in Österreich:
 Rabenhof (Gemeinde Sallingberg), Katastralgemeinde und Ortschaft in Niederösterreich
 Rabenhof (Gemeinde Sankt Veit), Ortschaft der Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark in der Steiermark